Андре́евка — деревня в Коломенском Городском округе Московской области. Население —  чел. (). До 21 апреля 2017 года входило в состав Сельского поселения Непецинское Коломенского района Московской области.

Население

Примечания 

Населённые пункты Коломенского района